Sopa — um alimento com características muito variadas
 Sopa (álbum) — álbum musical da banda portuguesa Censurados
 Sopa (Diamantina)  — distrito brasileiro no estado de Minas Gerais
 Stop Online Piracy Act — conhecido como SOPA, projeto de lei estadunidense